Рассу́дово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Рассудово — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Рассудово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Рассудово — посёлок в Троицком административном округе Москвы.

Железнодорожная платформа 
 Рассудово — остановочный пункт Московской железной дороги в Троицком административном округе Москвы.

См. также 
 Рассудов — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.